Mónaco
Monegasco (dialeto) — dialeto da língua lígure falada em Mónaco

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de linguística
Desambiguações de topônimos